Lerdo hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Ciudad Lerdo, ciudad de Durango, México.
 Lerdo, municipio de Durango, México.

Además 
 Ley Lerdo, de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México.
 Lerdo de Tejada (desambiguación).

Enlaces externos